

Patronyme 

 Leah Rabin (1928-2000), femme de l’ancien premier ministre israélien.
 Matthew Rabin (1963-), économiste américain.
 Michael Rabin (1936-1972), violoniste américain d’origine roumaine.
 Michael Rabin (1931-), informaticien et un logicien.
 Monique Rabin (1954-), femme politique française.
 Oscar Rabin (1928-2018), peintre russe.
 Tal Rabin (1962-), informaticienne israélienne.
 Trevor Rabin (1954-), musicien et compositeur de musique de film.
 Yitzhak Rabin (1922-1995), homme politique israélien.

Autres 
 Algorithme de Rabin-Karp, algorithme de recherche de chaînes de caractères.
 Cryptosystème de Rabin, cryptosystème asymétrique basé sur la difficulté du problème de la factorisation. 
Patronyme juif